Тыкуна-юрийская семья (юри-тикунская) — языковое генетическое образование, предположительно включающее два изолированных языка Южной Америки — юри и тыкуна (тикуна). Оба распространены на стыке границ Бразилии, Колумбии и Перу в верховьях Амазонки и её притоков.

Если язык тыкуна является в настоящий момент вполне жизнеспособным с 42 тысячами говорящих, то юри уже вымер. О языке юри сохранилось очень мало сведений. Ортис (1965) приводит лишь небольшой словарик, собранный у более ранних авторов.

Т. Кауфман (1994:62) считает, что есть определённые лексические свидетельства в пользу такого родства.

Литература 
 Arango, R. — S. Sánchez. Los pueblos indígenas de Colombia, 1997. Santafé de Bogotá: Ed. Tercer Mundo, 1998.
 Kaufman, Terrence. The native languages of South America // Moseley, Christopher and R.E. Asher. Atlas of the world’s languages. London: Routledge, 1994. pp. 46–76.
 Ortiz, Sergio Elías. Yuri // Sergio Elías Ortiz. Lenguas y dialectos indígenas de Colombia. Historia extensa de Colombia, vol. I. Prehistoria, tomo 3: pp. 232–244. Bogotá: Editorial Lerner, 1965.
 Patiño Rosselli, Carlos. Lenguas aborígenes de la Amazonia Meridional de Colombia // González de Pérez, María Stella, Rodríguez de Montes, María Luisa (eds). Lenguas indígenas de Colombia: una visión descriptiva. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2000. pp. 169–170
 Vidal y Pinell, Ramón. Identificación de la tribu de los yuríes en el Amazonas de Colombia // Amazonía Colombiana Americanista 7 (1969-70): 95—109.

См. также 
 Макросемьи индейских языков
 Индейские языки Южной Америки

Языки Южной Америки